Mikasa ist:

 Mikasa (Automarke), ehemalige japanische Automarke
 Mikasa (Berg), Berg in der Präfektur Nara, Japan
 Mikasa (Hokkaidō), japanische Stadt
 Mikasa (Prinz), japanischer kaiserlicher Prinz
 Mikasa (Schiff), japanisches Kriegs- und heutiges Museumsschiff
 Mikasa (Sportartikel), japanischer Sportartikelhersteller
 Mikasa Ackermann, eine Figur aus Attack on Titan